Borgonha
Burgúndios
Reino da Borgonha
Língua burgúndia
374 Burgundia